La Montagne ensorcelée est le titre francophone du roman d'Alexander Key : Escape to Wich Mountain. Ce roman a fait l'objet de plusieurs adaptations de la part des  studios Disney qui en détiennent les droits :
 La Montagne ensorcelée (1975) ; 
 Les Visiteurs d'un autre monde (1978), suite du film précédent ;
 Le Mystère de la montagne ensorcelée (1995),  téléfilm américain de Peter Rader, remake du film de 1975 ;
 La Montagne ensorcelée (2009), remake du film de 1975.

Homonymie de titre

es:Race to Witch Mountain
fa:مسابقه تا کوهستان جادو
he:המרוץ להר המכשפות
ja:ウィッチマウンテン 地図から消された山